RSNF steht für:

 Ringsummennormalform, Darstellungsform einer Booleschen Funktion
 Royal Saudi Navy, Seestreitkräfte Saudi-Arabiens

RSNF